"Hyena" é o décimo segundo single da banda de visual kei japonesa the GazettE. Foi lançado em duas edições diferentes, a Optical Impression, que vem com as músicas "Hyena" e "Chizuru" além de um videoclipe da música "Hyena" e a Auditory Impression que vem com uma faixa bônus, "Defective Tragedy". O single alcançou a quarta posição nas paradas japonesas da Oricon. A música "Chizuru" é parte da trilha sonora do filme "Apartment"

Faixas

Optical Impression

Hyena: Auditory Impression

Referências

Singles de 2007
Canções gravadas por The Gazette